

Palmarès

Club 

Pyunik: 2006, 2007, 2008, 2009

Pyunik: 2009

Pyunik: 2007, 2008

Collegamenti esterni

Calciatori della Nazionale armena